Андрей Владимирович Баланов (родился 27 апреля 1976, Подольск, Московская область, СССР) — российский боксёр-любитель, обладатель Кубка мира (2005), чемпион Европы (2006), чемпион России (2004, 2005 и 2007), бронзовый призёр Игр доброй воли (2001) и Кубка мира (2002). Финалист чемпионата России (1999, 2001, 2002). Женат. Имеет четырёх дочерей. 

Первый тренер Альберт Мухарлямов, затем Валерий Алексеев.

Спортивная карьера

Чемпионат Европы по боксу 2006 
 1/16 финала: победа за явным преимуществом во втором раунде над шотландским боксёром Кристофером Карсланом
 1/8 финала: победа из-за травмы турецкого боксёра Булентом Улусой
 1/4 финала: победа за явным преимуществом над чешским боксёром Штепаном Хорватом
 1/2 финала: победа по очкам (31:11) над украинским боксёром Александром Стрецким
 финал: победа по очкам (32:12) над болгарским боксёром Спасом Геновым

Примечания

Ссылки 
 Чемпион Европы, обладатель Кубка мира Андрей Баланов

Родившиеся в Подольске
Боксёры по алфавиту
Боксёры России
Чемпионы Европы по боксу
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года
Выпускники Московского городского педагогического университета